Yoshihide est un prénom d'origine japonaise porté par plusieurs personnalités :
 Yoshihide Ashikaga (1538-1568) ;
 Yoshihide Momotani (vers 1920-), un biologiste et origamiste ;
 Yoshihide Ōtomo (1959-), un musicien expérimental ;
 Yoshihide Suga (1948-), un homme politique.
 (7408) Yoshihide, un astéroïde

Homonymie de prénom